

Овсянниково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Овсянниково — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Овсянниково — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Овсянниково — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Овсянниково — село, Цілинний район, Алтайський край